Die Saison 2014/15 der Bremen-Liga war die 68. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 21. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Bremer SV konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen, scheiterte jedoch erneut in der anschließenden Aufstiegsrunde. Die Abstiegsplätze belegten der SV Türkspor Bremen-Nord und Vatan Sport Bremen. Letzterer verblieb nach dem freiwilligen Rückzug des FC Sparta Bremerhaven in der Liga.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2014
Bremenliga 2014 15